A Safe Proposition peut désigner :
 A Safe Proposition (film, 1912) ;
 A Safe Proposition (film, 1916) ;
 A Safe Proposition (film, 1932).